Кабанья — название рек в России:

 Кабанья — река в Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Кабанья — река в Бурятии, приток Селенги.
 Кабанья — река в Приморье, впадает в Японское море.